Uitputtingsoorlog (1967-1970), een deel van het Arabisch-Israëlisch conflict
Uitputtingsoorlogsvoering, een militaire techniek